Генрих III (герцог Брабанта)
 Генрих III (герцог Лимбурга)
 Генрих III (граф Лувена)
 Генрих III (граф Люксембурга)
 Генрих III (1017—1056) — император Священной Римской империи (1046—1056)
 Генрих III (ум. 1122) — герцог Каринтии (1090—1122)
 Генрих III Лев (1129—1195) — герцог Саксонии (1142—1180)
 Генрих III фон Зайн (ок. 1190—1247) — граф Зайна, по прозвищу Большой
 Генрих III (1207—1272) — король Англии (1216—1272) из династии Плантагенетов
 Генрих V (ок. 1216/1217 — 1271) — граф Намюра (Генрих III) с 1256, граф Люксембурга (Генрих V) с 1247
 Генрих III (1218—1288) — маркграф Мейсена (1221—1288)
 Генрих III Белый (1222/1230 — 1266) — князь вроцлавский.
 Генрих III Глоговский (1251/1260 — 1309) — князь глоговский (с 1274) и великопольский (с 1306).
 Генрих III (1259—1302) — граф де Бар с 1291
 Генрих III Баден-Хахбергский (ум. 1330) — маркграф Баден-Хахберга с 1290 года.
 Генрих III Мекленбургский (1337—1383) — герцог Мекленбурга в 1379—1383 годах
 Генрих III — король Кастилии (1390—1406)
 Генрих III (1551—1589) — король Франции (1574—1589)
 Генрих III Наваррский, Генрих Великий (1553—1610) — король Наварры (1572—1610)